Naruzozo est un manga parodique de Naruto créé par Shiro Kato et Kaito Amano .

Personnages

Les apprentis-nainjas
 Naruzozo Shépaki
 Sapura
 Saséoké Outuchi
 Rock Off
 Nouji
 Tantan
Kibraïlle
Hincinada
Noshi
Kakamaron

Les Senseïs
 Shikaka
 Yaraya
 Tsunami
 Ogroshitoitsu
Gal

Personnages secondaires
 Les Pokékons
 Grobloum ou Smigogol
 Les sumo obèses
 Takemi le sumo
 Kraken

Ennemis
 Bankô
 Zozoba
 Frank Einstein

Villages
 Shépaoussé no Kuni
 Village de la Feuille de Péku de Koulobaba

Fiche technique

Auteurs : Shiro Kato, Jiro Kurito 

Editeur : Gakko 

Titre original : Naruzozo 

Nombre de volumes sortis au Japon : 5 

Nombre de volumes sortis en France : 5 

Genre : Shōnen

Type  : Parodie

Catégorie : Comédie, Aventure

Les Volumes Naruzozo sortis en France

Volume 1 : Mission Sushi

Synopsis

Apprenti ninja, Naruzozo n’a qu’une obsession : être le plus fort ! Ni très malin, ni très doué, il se voit pourtant confier une mission de la plus haute importance, convoyer la recette du sushi au pâté au village le plus proche dont le chef cuisinier a été mystérieusement enlevé. Mais entre ces villages, Naru Zozo va devoir traverser les marais maudits de la mort qui fait peur, la forêt des monstres démoniaques pas sympa, combattre des cyclopes cannibales et des ninjas qui zozotent. Arrivera-t-il vraiment à mener sa mission à bien ?

Volume 2 : Sumo Connexion

Synopsis

Le tournoi pour la nomination du Grand Opaké approche. Bankô, s’est mis en tête d’être le vainqueur de cette compétition, qui lui permettrait également de diriger l’archipel. Pour ce faire, il décide alors de mettre sur pied des guerriers invincibles qu’il a lui-même créés, tels le professeur Frankenstein… Naruzozo saura-t-il contrer cette armée de sumos gavés aux hamburgers ?

Volume 3 : Jungle Fever

 Synopsis

Volume 4

Synopsis

Volume 5

Synopsis

Voir aussi
 Manga
 Shōnen
 Parodie
 Death Joke
 Two Pieces

Série manga
Bande dessinée parodique
Naruto